Витковичи:

Топоним 
 Босния и Герцеговина
 Витковичи — село в общине Братунац Республики Сербской.
 Витковичи — село в общине Горажде Федерации Боснии и Герцеговины.

 Украина
 Витковичи — село, центр Витковичского сельского совета Березновского района Ровненской области Украины.

Род 
 Витковичи — древний чешский род, происходивший из южной Богемии(совр. Южночешский край).
 Витковичи из Градца — ветвь древнего чешского рода Витковичей, основанная Йиндржихом I.

См. также 
 Виткович